Left Behind (single), een muzieknummer uit 2016
 De laatste bazuin (originele titel: Left Behind), een dertiendelige boekenreeks van Jerry B. Jenkins en Tim LaHaye.
 Left Behind: The Movie, een Canadese film uit 2000.
 Left Behind II: Tribulation Force, een Canadese film uit 2002.
 Left Behind: World at War, een Canadese film uit 2005.
 Left Behind Eternal Forces, een computerspel uit 2006.
 Left Behind (2014), een Amerikaanse film uit 2014.